Торрехон-де-ла-Кальсада () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-Сур. Занимает площадь 9 км². Население — 6904 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Мадрида
Муниципалитеты Мадрида